Ásia (), na mitologia grega, é uma das oceânides, filha de Oceano e Tétis. Com Jápeto, filho de Gaia e Urano, ela foi mãe de Atlas, que carrega o céu nas suas costas, Prometeu, Epimeteu e Menoécio, que, na guerra de Zeus com os Titãs, foi derrubado por uma raio e mandado para o Tártaro.

Muitos autores modernos identificam Ásia com Clímene, pois este é o nome usado no texto Teogonia, de Hesíodo, da oceânide, esposa de Jápeto e mãe de Atlas, Menoécio, Prometeu e Epimeteu.

Árvore genealógica baseada em Apolodoro 
Por simplificação, as irmãs de Ásia, as outras 2999 oceânides, não estão incluídas:

Asia
Asia